Seeker steht für
David Seeker, Pseudonym für Jan van Nerijnen (* 1935), niederländischer Komponist und Dirigent
Legend of the Seeker – Das Schwert der Wahrheit, US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch
Seekers
Seker
Sieker